Натуральне число 1086
 1086 рік до нашої ери
 1086 рік нашої ери